Alekseï Dmitrievitch Kroutchinine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Kostomoukcha en république de Carélie en république socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence le hockey sur glace à Kostomoukcha où son père est entraîneur de l'équipe locale. Par la suite, il joue en Finlande à Suomussalmi, au Spartak Saint-Pétersbourg puis au RoKi. Sa carrière junior démarre lors de la saison 2009-2010 dans la MHL  avec la SKA-1946, équipe junior du SKA Saint-Pétersbourg. Il passe professionnel en 2010 avec le HK VMF Saint-Pétersbourg dans la VHL. En 2011, il découvre la KHL avec le SKA Saint-Pétersbourg. Durant sa carrière, il porte les couleurs de nombreuses équipes de KHL et VHL.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || SKA Saint-Pétersbourg 2 || Pervaïa Liga || 16 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || SKA-1946 || MHL || 63|| 9|| 16|| 25|| 78|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 50 || 8 || 16 || 24 || 44 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2011-2012 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 7 || 4 || 3 || 7 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Lokomotiv Iaroslavl || VHL || 22 || 6 || 6 || 12 || 12 || 10 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 2011-2012 || SKA-1946 || MHL || 5 || 4 || 5 || 9 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Loko || MHL || 1 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Loko || MHL || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 29 || 2 || 4 || 6 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || VHL || 14 || 3 || 2 || 5 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 13 || 2 || 4 || 6 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 19 || 4 || 4 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 13 || 0 || 4 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 20 || 1 || 0 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 8 || 2 || 2 || 4 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 50 || 9 || 11 || 20 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 5 || 2 || 5 || 7 || 7 || 7 || 3 || 4 || 7 || 18
|-
| 2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 45 || 10 || 15 || 25 || 6 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 52 || 10 || 11 || 21 || 4 || 16 || 5 || 8 || 13 || 2
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 38 || 5 || 7 || 12 || 10 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || SKA-Neva || KHL || 4 || 2 || 3 || 5 || 0 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 31 || 3 || 7 || 10 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 9 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 10 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 32 || 13 || 15 || 28 || 8 || 20 || 4 || 12 || 16 || 4
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL || 28 || 4 || 6 || 10 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2022-2023 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || || || || || ||

Notes et références 

Naissance dans la république de Carélie
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en juin 1991
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod